

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Na Polach – część wsi Huta w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Na Polach – przysiółek wsi Kiełpin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Na Polach – część wsi Chodaczów w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne

Zobacz 
 Na Polu, W Polu, W Polach